Bundestagswahlkreis Oberspreewald-Lausitz steht für folgende Wahlkreise in Brandenburg:

 Bundestagswahlkreis Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I
 Bundestagswahlkreis Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II